

Села 
 Водяне — Кіровоградська область, Кропивницький район, Знам'янська міська громада (в минулому — Знам'янська міська рада)
 Водяне — Кіровоградська область, Кропивницький район, Компаніївська селищна громада (в минулому — Компаніївський район)